

Маденієтський сільський округ — адміністративна одиниця, Аягозький район, Абайська область
 Маденієтський сільський округ — адміністративна одиниця, Жалагаський район, Кизилординська область
 Маденієтський сільський округ — адміністративна одиниця, Сандиктауський район, Акмолинська область